Al-Hammam – miejscowość w Syrii, w muhafazie Al-Hasaka
 Al-Hammam – miejscowość w Syrii, w muhafazie Aleppo
 Al-Hammam – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hims